Karlskrona eller Carlskrona kan syfta på:

 Karlskrona kommun –  en kommun i Blekinge län
 Karlskrona – en tätort i Blekinge och centralort i Karlskrona kommun
 Karlskrona stad – en tidigare stadskommun 1680–1970
 Karlskrona amiralitetsförsamling – en  icke-territoriell församling i Karlskrona-Ronneby kontrakt, Lunds stift
 Karlskrona stadsförsamling – en församling i Karlskrona-Ronneby kontrakt, Lunds stift
 Karlskrona stadsdistrikt – ett distrikt i Karlskrona kommun och Blekinge län 2016–
 Karlskrona valkrets – en före detta valkrets
 Karlskronavarvet – ett varv
 Karlskrona radio – en radiostation
 TV4Nyheterna Karlskrona – en lokal TV-station
 Sail Karlskrona – ett segelevenemang
 Örlogsstaden Karlskrona – ett världsarv

Militär 
 HMS Karlskrona – flera örlogsfartyg
 Karlskrona artillerikår
 Karlskrona grenadjärregemente
 Karlskrona kustartilleriregemente
 Karlskrona station
 Karlskrona örlogsbas
 Karlskrona örlogsskolor
 Karlskrona örlogsstation

Sportklubbar 
 Karlskrona AIF
 IFK Karlskrona
 Karlskrona HK
 Flottans IF Karlskrona
 Karlskrona IBK
 Carlskrona GK
 Carlskrona Shotokan Club
 Karlskrona Judoklubb
 Carlskrona Seahawks